AVG oder A.V.G. steht für:

 Abfall Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln, siehe Stadtwerke Köln
 Abstand-Verstärkung-Größe-Methode für die Einstellung der Bezugshöhe bei Ultraschallprüfungen
 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft in Karlsruhe
 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz in Österreich
 American Volunteer Group, US-amerikanische Fliegerstaffel
 Andreas-Vesalius-Gymnasium Wesel, eines der beiden Gymnasien im Großraum Wesel
 Angestelltenversicherungsgesetz, Bundesgesetz der Bundesrepublik Deutschland
 das Schweizer Arbeitsvermittlungsgesetz
 Arbeitsgemeinschaft der Hersteller und Verleger von Glückwunschkarten, 1972 in München gegründete Interessenvertretung deutscher Glückwunschkartenhersteller und Verleger
 Augsburger Verkehrsgesellschaft  betreibt einen Großteil des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Augsburg
 Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier
 Aventinus-Gymnasium Burghausen
 average (engl.), Mittelwert
 AVG Antivirus, Antivirenprogramm des Softwareentwicklers Avast Plc.
 AVG Technologies N.V., ehemaliger Hersteller von Antivirensoftware, wurde 2016 von Avast übernommen
 A.V.G. Ascherslebener Verkehrsgesellschaft

Siehe auch:

AVG